Пірей () — ном в Греції, розташований в районі Аттика. Разом з Афінами утворює гіперномархію Афіни-Пірей. Включає частину території Аттики і прилеглі острови.

Муніципалітети і комуни 

Аттика
Номи Греції